Bainbridge (Geòrgia)
 Bainbridge (Indiana)
 Bainbridge (comtat de Ross), població dels Estats Units d'Amèrica a l'estat d'Ohio.
 Bainbridge (Ohio)
 Bainbridge (Nova York)
 Bainbridge Island, població dels Estats Units a l'estat de Washington.

 John Bainbridge (1582-1643), astrònom anglès.